Montmorency est un nom de famille, un toponyme et un mot qui désigne certaines spécialités culinaires.

Noms 

 La maison de Montmorency est une grande famille de la noblesse française.
 Liste des seigneurs puis ducs de Montmorency
 Liste des ducs de Montmorency (Beaufort)
 Liste des ducs de Montmorency-Luxembourg
 Maison de Montmorency-Laval
 Armorial des Montmorency

Toponyme

Montmorency est le nom ou partie du nom de plusieurs communes françaises :
 Montmorency dans le département du Val-d'Oise.
 Montmorency-Beaufort dans le département de l'Aube ;
 Soisy-sous-Montmorency, dans le département du Val-d'Oise ;
 Le nom de Montmorency peut également être associé à :
 La vallée de Montmorency, petite région naturelle du Val-d'Oise ;
 La communauté d'agglomération de la Vallée de Montmorency, une structure intercommunale du Val-d'Oise ; 
 La forêt de Montmorency, dans le Val-d'Oise ;
 La villa Montmorency, un lotissement fermé dans le  de Paris, qui comprend notamment l'avenue de Montmorency. Le boulevard de Montmorency est situé dans le même quartier mais est une voie publique. L'hôtel de Montmorency, lui, se trouve au 4 rue de Tournon dans le . La rue de Montmorency est quant à elle située dans le  ;
 La liaison Vallée de Montmorency - Invalides, ensemble de lignes anciennes remodelées à Paris et en banlieue Nord en vue de la création d'une antenne nord-ouest à la ligne C du RER.

La rivière Montmorency, affluent de la rive nord du fleuve Saint-Laurent, dont découlent : 
 La chute Montmorency, la chute la plus haute au Québec, située près de l'embouchure de la rivière ;
 La forêt Montmorency dans la réserve faunique des Laurentides ;
 Le lac Montmorency ;
 Montmorency, une ancienne municipalité maintenant intégrée à la ville de Québec ;
 L’autoroute Dufferin-Montmorency, autoroute québécoise dans la ville de Québec ;
 Montmorency, une station terminale de la ligne orange du métro de Montréal ;
 Le Collège Montmorency, un cégep québécois ;
 Le parc Montmorency, lieu historique national situé dans la ville de Québec ;
 Les comtés municipaux de Montmorency No. 1 et Montmorency No. 2 ;
 Montmorency, une circonscription électorale provinciale ;
 Montmorency, un district électoral de l'Assemblée législative de la province du Canada, ayant existé de 1841 à 1867 ;
 Montmorency, une ancienne circonscription fédérale ;
 Montmorency, un ancien district électoral de la Chambre d'assemblée du Bas-Canada ;
 Charlevoix—Montmorency, une ancienne circonscription fédérale ;
 Québec—Montmorency, une ancienne circonscription fédérale ;
 Montmorency—Charlevoix—Haute-Côte-Nord, une ancienne circonscription fédérale.

Le comté de Montmorency, un comté de la région des grands lacs, précisément dans l’État du Michigan

, une ville en banlieue de Melbourne, deuxième agglomération urbaine.

Divers 
 La cerise de Montmorency est une cerise de la famille des amarelles.

Patronyme français
Homonymie de toponyme
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France